Палатник, Давид Израилевич (1913—1998) — молдавский советский архитектор.
 Палатник, Лев Самойлович (1909—1994) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Палатник, Сэм (Семён Александрович; род. 1950) — американский, ранее советский шахматист.